Sheng kan syfta på flera saker:
Sheng – ett kinesiskt musikinstrument
Sheng (språk) – en variant av swahili
Shěng (省) – kinesiska för provins, se Kinas provinser